Kaléndra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kalí, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 
 Kalá Déndra, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar